

België 
 Kerkstraat (Gent), een straat in Gent, Oost-Vlaanderen
 Kerkstraat (Sint-Martens-Latem), een straat in Sint-Martens-Latem, Oost-Vlaanderen
 Kerkstraat (Kruisem), een straat in Kruisem, Oost-Vlaanderen

Nederland 
Kerkstraat (Amsterdam), een straat in Amsterdam-Centrum, Amsterdam, Noord-Holland
Kerkstraat (Baarn), een straat in Baarn, Utrecht
Kerkstraat 4 (Baarn)
Kerkstraat 6 (Baarn)
Kerkstraat 21 (Baarn)
Kerkstraat 24 (Baarn)
Kerkstraat 46 (Baarn)
Kerkstraat 48 (Baarn)
Kerkstraat (Bredevoort), een straat in Bredevoort, Aalten, Gelderland
Kerkstraat 13 (Bredevoort)
Kerkstraat (Eemnes), een straat in Eemnes
Kerkstraat (Eext), een straat in Eext
Kerkstraat 2 (Eext)
Kerkstraat (Hilversum), een straat in Hilversum, Noord-Holland
Kerkstraat (Hoorn), een straat in Hoorn, Noord-Holland
Kerkstraat (Kampen), een straat in Kampen, Overijssel
Kerkstraat (Nijmegen), een straat in Nijmegen, Gelderland
Kerkstraat (Soest), een straat in Soest
Kerkstraat 7-9 (Soest)
Kerkstraat 10-12 (Soest)
Kerkstraat 13 (Soest)
Kerkstraat 19 (Soest)
Kerkstraat (Utrecht), een straat in Utrecht, Utrecht
Kerkstraat (Voorburg), een straat in Voorburg, Zuid-Holland
Kerkstraat (Zaltbommel), een straat in Zaltbommel, Gelderland
Kerkstraat (Zandvoort), een (winkel)straat in Zandvoort

Suriname 
 Kerkstraat, sinds 1944 Slangenhoutstraat, straat in Paramaribo
 Noorderkerkstraat, straat in Paramaribo
 Grote Kerkstraat, straat in Paramaribo